Frank Little peut faire référence à :
 Frank Little (1879-1917), militant ouvrier américain ;
 Frank Little (1925-2008), prélat catholique australien ;
 Frank Little auteur de comics.